Emil Dimitriev (né en 1979), homme d'État macédonien, président du gouvernement.
 Radko Dimitriev (1859-1918), général bulgare puis général dans l'Armée impériale russe.

Noms dérivés 
 Gouvernement Dimitriev I, gouvernement de la République de Macédoine entre le  et le  ;
 Gouvernement Dimitriev II, gouvernement de la République de Macédoine depuis le .